Desa Nunbena kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nunbena (administrativ by i Indonesien, lat -9,66, long 124,15), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Nunbena (administrativ by i Indonesien, lat -9,94, long 124,58), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar